Pont Marie – most w Paryżu
 Pont Marie – stacja metra w Paryżu